П'ятигірська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 П'ятигірська сільська рада — Київська область, Тетіївський район
 П'ятигірська сільська рада — Рівненська область, Здолбунівський район
 П'ятигірська сільська рада — Харківська область, Балаклійський район